La Compagnie perpétuelle des Indes est une compagnie commerciale française fondée en 1719. Elle est la réunion de plusieurs compagnies par John Law de Lauriston.

En 1720, la Banque royale et la Compagnie perpétuelle des Indes fusionnèrent (John Law devient contrôleur général des finances le 5 janvier).

Elle fut active jusqu'en 1769. 

Liste des compagnies de la fusion : la Compagnie des Indes orientales créée par Jean-Baptiste Colbert en 1664, la Compagnie d'Occident, la Compagnie du Sénégal, la Compagnie de Chine, la Compagnie de Barbarie et la Compagnie royale de la mer du Sud.

Notes et références 

Compagnie française des Indes orientales